Такмичење у трци на 1.500 метара у женској конкуренцији на 8. Светском првенству у атлетици на отвореном 2001. одржано је 4., 5. и 7. августа на Комонвелт стадиону у Едмонтону, Канада.

Титулу освојену у Севиљи 1999. није бранила Светлана Мастеркова из Русије.

Земље учеснице 
Учествовале су 39 атлетичарке из 30 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка првенства 
Списак рекорда у трци на 1.500 метара пре почетка светског првенства 3. августа 2001. године:
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 2001.
|-
| Олимпијски рекорди
| Паула Иван
| 
| 3:53,96
| Сеул, Јужна Кореја
| 1. октобар 1988.
|-
| Светски рекорд
| Ћу Јунсја
| 
| 3:50,46
| Пекинг, Кина
| 11. септембар 1993.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Татјана Самоленко
| 
| 3:58,56
| Париз, Француска
| 5. септембар 1987.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Виолета Секељ
| 
| 3:59,35
| Монако
| 20. јул 2001.
|-
| Европски рекорд
| Татјана Казанкина
| 
| 3:52,47
| Цирих, Швајцарска
| 13. август 1980.
|-
| Северноамерички рекорд
| Мери Сланеј
| 
| 3:57,12
| Стокхолм, Шведска
| 25. јул 1983.
|-
| Јужноамерички рекорд
|Летитија Врисде
| 
|4:05,67
|Токио, Јапан
|31. август 1991.
|-
| Афрички рекорд 
| Хасиба Булмерка
| 
| 3:55,30
| Барселона, Шпанија
| 8. август 1992.
|-
| Азијски рекорд
| Ћу Јунсја
| 
| 3:50,46| Пекинг, Кина
| 11. септембар 1993.
|-
| Океанијски рекорд| Маргарет Кроули
| 
| 4:01,34| Осло, Шведска
| 5. јул 1996.
|}

 Најбољи резултати у 2001. години 
Десет најбољих атлетичарки у трчању на 1.500 метара пре почетка првенства (3. августа 2001), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2001.

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-8)

 Резултати 
 Квалификације 

Такмичење је одржано 4. августа 2001. године. У квалификацијама су учествовале 32 такмичарке подељене у 3 групе. Пласман у полуфинале избориле су по 6 најбрже атлетичарке из сваке групе (КВ) и 6 атлетичарке са најбољим резултатом (кв).,,

Почетак такмичења: група 1 у 17:40, група 2 у 17:55, група 3 у 18:04 по локалном времену.

 Полуфинале 

Такмичење је одржано 5. августа 2001. године. У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке подељене у 2 групе. Пласман у финале избориле су 6 најбрже атлетичарке из сваке групе (КВ)'''.,,

Почетак такмичења: група 1 у 17:05, група 2 у 17:15 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 7. августа у 19:30 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2001. на сајту WA
 Резултати трке на 1.500 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2001.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном